Піаш — португальська власна назва.

Топоніми

Піаш (Лозада) — парафія.
 Піаш (Монсан) — парафія.
 Піаш (Серпа) — парафія.
 Піаш (Сінфайнш) — парафія.
 Піаш (Феррейра-ду-Зезере) — парафія.